Aleksandr Aleksiejewicz Bażenow (1818–1878) – rosyjski generał
 Aleksandr Nikołajewicz Bażenow (1835–1867) – rosyjski dramaturg
 Aleksandr Bażenow (ur. 1981) – rosyjski kolarz
 Aleksandr Bażenow (ur. 1995) – rosyjski piłkarz
 Aleksandr Olegowicz Bażenow (ur. 1995) – rosyjski skoczek narciarski

Zobacz też 
 Eugeniusz (Bażenow) (1784-1862) – rosyjski biskup prawosławny, imię świeckie Aleksandr Bażenow